По́щупово — село в Рыбновском районе Рязанской области. Административный центр Пощуповского сельского поселения. Известно Иоанно-Богословским монастырём.

География 
Расположено на северо-востоке Рыбновского района в 17 км от Рыбного на правом берегу Оки.

История 

Пощупово упоминается в выписи с Рязанских писцовых книг 1553 и 1575 годов, где оно значится в числе вотчин Богословского монастыря и именуется селом. Церковь святого Николая в селе Окаёмове упоминается в окладных книгах 1676 года, в приходе к церкви значилось 4 двора боярских, 36 дворов крестьянских, 3 двора бобыльских. Сохранилось предание, что церковь первоначально была построена супругой Грозного Анастасией Романовой по случаю разрешения от бремени. В 1734 году в селе была построена Никольская деревянная церковь. В 1822 году Никольская церковь была расширена. В 1880 году в селе началось строительство каменной церкви.

С середины XVII века близ села располагается Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь.

В XIX — начале XX века село входило в состав Новосельской волости Рязанского уезда Рязанской губернии. 

С 1929 года село являлось центром Пощуповского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года —  центр Пощуповского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
 Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь.

Здравоохранение 
В селе действует отделение паллиативной медицинской помощи Рыбновской ЦРБ.

Улицы 
 Зелёные дворики
 Почтовая
 Московская
 Центральная
 Весенняя
 Ореховая
 Береговая
 Садовая
 Школьная
 Лесная
 Подгорная
 Чистопрудная
 Приокская
 Слободская

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района